

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Osuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Osuchów – część wsi Stary Żabieniec w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga 
 Osuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów 
 Osuchów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów 
 Osuchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek

Zobacz też 
 Osuchów-Kolonia
 Osuchów-Parcela